Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Morbihan in der Region Bretagne. Er wurde am 26. August 2016 gegründet und umfasst 34 Gemeinden. Sitz der Verwaltung ist Vannes.

Gründung 
Als Nachfolgeorganisation der Gemeindeverbände Communauté de communes de la Presqu’île de Rhuys, Communauté de communes du Loc’h und Vannes agglo entstand sie mit Wirkung vom 1. Januar 2017.

Mitgliedsgemeinden 
Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération besteht aus folgenden 34 Gemeinden:

Weblinks 
 Erlass des Präfekten zur Gründung von Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération

Quellen 

Communauté d’agglomération in der Bretagne
Département Morbihan
Gegründet 2016